Союзное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Союзное — до 1993 г. название села Ушкатты в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Россия 
 Союзное — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области.